La Coupe Davis 1994 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 25 mars au 4 décembre dans différents lieux.

La Suède remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la Russie par quatre victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1994 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 109 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 24 dans la "Zone Amérique",
 26 dans la "Zone Asie/Océanie",
 43 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
La Coupe Davis 1994 est remportée par l'équipe de Suède. En finale, elle s'impose à l'extérieur, à Moscou face à la Russie qui disputait la première finale de son histoire. Les Scandinaves menaient trois à zéro le samedi soir, mais pourtant ce ne fut pas une partie de plaisir. Au contraire, cette finale fut l'une des plus intenses de l'Histoire car les trois premiers matchs se sont finis en cinq maches acharnées : 8-6 pour Edberg face à Volkov et 8-6 pour la paire Appel-Bjorkman face au duo Kafelnikov-Ohlovskiy. La Russie commençait alors sa montée en puissance dans le monde du Tennis. Ce succès n'avait donc rien d'évident pour des Suédois privés de Mats Wilander qui ne s'appuyaient plus que sur un grand champion, Stefan Edberg. Mais les "équipiers" à la Magnus Larsson, Jonas Bjorkman, Jan Appel ou Magnus Gustafsson avaient répondu aux attentes du capitaine John-Anders Sjogren, confirmant la force collective du tennis suédois. 
En demi-finale à Goteborg, les Scandinaves avaient remonté deux défaites initiales contre les États-Unis mais ils avaient bénéficié d'un coup du sort avec la blessure de Peter Sampras, obligé d'abandonner après un set perdu face à Edberg pour le quatrième match.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1995.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1994 se joue entre la Russie et la Suède.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1995. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 23 au 25 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1994 de l'ATP
 World Team Cup 1994
 Coupe de la Fédération 1994

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1994
Coupe Davis
Davis